

Carriera

Statistiche

Presenze e reti in nazionale